Дауменай (Біржайський район)
 Дауменай (Паневежиський район)
 Дауменай (Расейняйський район)